Paroplitis är ett släkte av steklar som beskrevs av Mason 1981. Paroplitis ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Paroplitis